Тимченки — название населённых пунктов на Украине:

 Тимченки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Тимченки — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Тимченки — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Тимченки — село в Первомайском районе Харьковской области.
 Тимченки — село в Чернобаевском районе Черкасской области.